Tullian ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob von Tullian (* vermutlich 1672; † 1729), hoher Verwaltungsbeamter der weltlichen Regierung im Hochstift Worms
 Lips Tullian († 1715), Pseudonym des Anführers einer sächsischen Räuberbande